Dov'è l'amore («Dónde está el amor» en italiano) puede referirse a: 

 Dov'è l'amore canción de Cher del álbum Believe de 1998. 
 Dov'è l'amore canción interpretada por Il Divo, incluida en su disco Wicked game de 2011, basado en el tema de Samuel Barber, Adagio for Strings.